Десислава може бити:

 Десислава, кнегиња и супруга дукљанског кнеза Михаила III, последњег владара из династије Војислављевића
 Десислава (севастократорица), супруга севастократора Калојана
 Десислава (царкиња), царска ћерка Јована Александра

Види још 
 Деси Слава